Zacsek ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Zacsek (Anushka Zacsek u. a.; 1896 oder 1897–1973), US-amerikanische Theater- und Filmschauspielerin sowie Juristin, siehe Olga Grey
 Gerhard Zacsek (* 1937), österreichischer Fußballspieler